Dissé kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Dissé-sous-le-Lude, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Dissé-sous-Ballon, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire,